BOT steht als Abkürzung für:
 Basal unterstützte orale Therapie des Diabetes mellitus
Air Botswana, die staatliche Fluggesellschaft Botswanas (ICAO-Code)
 Board of Trustees
 BOT, der IOC-Code des Staates Botswana
 Build Operate Transfer, ein klassisches Betreibermodell
 Bulk Only Transfer, eine Übertragungsart bei USB-Massenspeichern
 BOT, Kfz-Kennzeichen von Bottrop

BO-T steht als Abkürzung für:
 BO-T, der ISO-3166-2-Code für das bolivianische Departamento Tarija

Bot bezeichnet:
 Bot, weitgehend autonom arbeitendes Computerprogramm
 Bot (Schweiz), schweizerdeutsch für Mitgliederversammlung
 Bot (Tarragona), eine Gemeinde in Katalonien (Spanien)
 Bot, Kurzwort für Ubosot bzw. Phra Ubosot, dem heiligsten Gebäude in einem Wat (buddhistische Tempelanlage)

Bot ist der Familienname folgender Personen:
 Ben Bot (* 1937), niederländischer Politiker und Mitglied der Christen Democratisch Appèl
 Călin Ioan Bot (* 1970), rumänisch griechisch-katholischer Weihbischof in Lugoj
 Jeanne Bot (1905–2021), französische Supercentenarian
 Lambertus Johannes Bot (1897–1988), niederländischer Antimilitarist, Politiker, Vorsitzender verschiedener Organisationen und Anarchist
 Theo Bot (1911–1984), niederländischer Politiker und Diplomat
 Yves Bot (1947–2019), französischer Jurist und Generalanwalt am Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften

Bot. steht als Abkürzung für:
 Botanik

Siehe auch:
 Bott
 Botmäßigkeit
 Bots (Begriffsklärung)

Abkürzung